Sortyment - gotowy produkt handlowy, grupa ziaren o ściśle określonej górnej i dolnej granicy wielkości ziaren oraz 
przyporządkowanej specyficznej nazwie (np. kęsy, kostka, orzech).

Zobacz też 
 klasa ziarnowa
 sortyment drewna
 sortyment węgla

Analiza sitowa